Metó de Tàrent, ciutadà de Tàrent (Itàlia).
 Metó (astrònom), astrònom grec.